Sinosaurus  („Chinaechse“) ist eine Gattung von theropoden Dinosauriern aus dem Unterjura der Volksrepublik China. Die Gattung gilt jedoch seit 2004 als Nomen dubium, da der zugrundeliegende Holotyp „IVPP V 34“, ein Oberkieferfragment, keine ausreichende phylogenetische Informationen für die Errichtung eines Taxons liefert.

Sinosaurus erreichte vermutlich eine Länge von 2,4 Metern. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung fertigte C. C. Young (eigentlich Yang Zhongjian) 1948 an.

Einzelnachweise 

Theropoda
Theropoden